Циттель () — фамилия:

 
 Циттель, Эмиль (1831—1899) — немецкий протестантский богослов.
 Циттель, Юрий Иванович (1939—1994) — начальник Приволжской железной дороги (1989—1994), Почётный железнодорожник.

Примечания